The Heiress – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Heiress – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Heiress – commedia di Ruth Goetz e Augustus Goetz del 1947
 L'ereditiera (The Heiress) – film del 1949 diretto da William Wyler
 The Heiress – film del 2021 diretto da Chris Bell